De Montenegrijnse voetbalbeker 2017-2018 was de twaalfde editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden er 26 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 30 mei 2018 in het Podgorica stadion in de hoofdstad Podgorica, waarmee Mladost Podgorica won met 2-0 tegen Igalo. Er zijn 41 wedstrijden gespeeld waarmee 128 doelpunten gescoord is (3,12 doelpunten per wedstrijden)

eerste ronde 
dit werd gespeeld op 23 & 24 augustus 2017.

Tweede ronde 
dit werd gespeeld op 13 & 27 september 2017 met eerste wedstrijd.

2e wedstrijd werd gespeeld op 26 & 27 september 2017.

Kwart finale 
er werden eerste wedstrijd gespeeld op 1 november 2017.

er werden tweede wedstrijd gespeeld op 22 november 2017.

Halve Finale 
er werden eerste wedstrijd gespeeld op 18 april 2018.

er werden tweede wedstrijd gespeeld op 2 mei 2018.

Finale 

Beker
Sportevenement in Montenegro